Teboho Mokoena ist der Name folgender Personen:

* Teboho Mokoena (Fußballspieler, 1974), südafrikanischer Fußballspieler
 Teboho Mokoena (Fußballspieler, 1997), südafrikanischer Fußballspieler